Иоанн Васильевич (1396/1397 — 1417) — княжич московский, сын великого князя Василия Димитриевича, князь Нижнего Новгорода.

Первым духовным завещанием своего отца в 1405 году объявлен наследником престола. В этом качестве его признали двоюродный дядя и братья великого князя Владимир Андреевич Храбрый, Андрей и Пётр Дмитриевичи.

В 1416 году Иоанн Васильевич был повенчан с дочерью князя Пронского Ивана Владимировича, но в следующем году скончался  от мора (чумы), не оставив потомства.

Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1390-е годы
Умершие в 1417 году
Русские княжичи
Рюриковичи по алфавиту
Похороненные в Архангельском соборе (Московский Кремль)
Наследники, не вступившие на престол (Россия)
Даниловичи (Рюриковичи)